Le mot anglais  peut désigner une goutte (d'un liquide épais), une tache ou une zone informe (ou floue).

Sciences et techniques

Biologie 
 « Blob » est un surnom donné à des Myxomycètes comme Physarum polycephalum et Fuligo septica.
 Le blob fish, ou blobfish, est un poisson abyssal des eaux de l'Australie et de la Tasmanie.

Informatique 
 Le type blob (binary large object) est un type de donnée permettant le stockage de données binaires (le plus souvent des fichiers de type image, son ou vidéo) dans le champ d'une table d'une base de données.
 En vision par ordinateur, un blob est une région d'une image formée par un ensemble de pixels connectés spatialement.

Océanographie 
 Le  est un large amas d'algues flottantes observé dans la mer des Tchouktches.
 On utilise le mot blob pour désigner de larges zones de température anormale  :
 le , anormalement froid ;
 le , anormalement chaud.

Physique  
 Les « blobs » sont dans le domaine de la physique nucléaire et de la physique des plasmas des filaments de plasma qui apparaissent dans le plasma tubulent des tokamaks, s'étendant le long des lignes de champs magnétiques, , problématiques car sources d'instabilités électrostatiques et de dépôt non symétriques de chaleurs sur les parois du tore.

Culture et société

Architecture 
 La blob architecture (ou architecture de blobs, ou blobitecture), est un courant architectural dans lequel les bâtiments ont une forme organique molle et bombée, comme de grosses amibes.

Cinéma et télévision 
  (Danger planétaire) est un film de Irvin S. Yeaworth Junior sorti en 1958, qui rend populaire le nom et la créature gélatineuse Blob.
 Le Blob, remake du précédent, est un film d'horreur de Chuck Russell sorti en 1988.
 Beware! The Blob (Attention au blob !) est un film parodique réalisé par Larry Hagman (célèbre J.R. dans la série Dallas) en 1972.
  (Le Mariage du blob) est le  de la  des Simpson.

Jeux vidéo 
 A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia est un jeu vidéo développé en 1989 par Absolute Entertainment pour la console Nintendo Entertainment System.
 A Boy and His Blob: The Rescue of Princess Blobette est un jeu de plate-forme sorti sur Game Boy en 1990.
 de Blob est un jeu vidéo de plates-formes.
   est un jeu vidéo open source de 2003.
 
 Blob Wars: Attrition

Médias 

 Le Blob, l'extra-média est un magazine multimédia de vulgarisation scientifique en ligne, rattaché à Universciences.

Musique 
 Shrinking the Blob est un album du groupe américain post-grunge Oleander.
 Les blobs attaquent la plage est un titre du groupe de punk français Ludwig von 88.

Ouvrage 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans avoir jamais oser le demander par Audrey Dussutour

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi